

História 
Antiguidade
 Eleutério de Bizâncio — oitavo bispo de Bizâncio, no século II d.C.
 Papa Eleutério — décimo-terceiro Papa, no século II d.C.

Geografia 
Porto de Eleutério — porto de Constantinopla
Eleutério (Itapira) — distrito do estado de São Paulo

Eleuterio